Coen Poulus (voetballer) – oud-Nederlands voetballer en voetbaltrainer voor Hermes DVS
 Coen Poulus (1944) – oud-Nederlands voetballer voor o.a. Hermes DVS, Xerxes en De Graafschap